Leodolter ist der Name von:

 Alois Leodolter (* 1931), österreichischer Nordischer Kombinierer und Skispringer
 Ingrid Leodolter (1919–1986), österreichische Ärztin und Politikerin
 Otto Leodolter (1936–2020), österreichischer Skispringer
 Philipp Leodolter (* 1997), österreichischer Skilangläufer
 Sepp Leodolter (* 1943), österreichischer Gynäkologe und Wissenschaftler